
Antioch Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 , du comté de Hot Spring.
 , du comté de White.

Illinois 
 Antioch Township, du comté de Lake.

Michigan 
 , du comté de Wexford.

Homonymie de townships